peut faire référence à :

Télévision 
 Late Show (CBS), un talk-show américain diffusé sur CBS depuis 1993 :
 Late Show with David Letterman (1993–2015)
 Late Show with Stephen Colbert (2015– )
 , un talk-show australien diffusé sur ABC de 1992 à 1993
 The Late Show (Fox), un talk-show américain diffusé sur Fox Network de 1986 à 1988
 The Late Show (BBC), une série d'art britannique diffusée sur la BBC de 1989 à 1995
 The Late Show (HSV-7), une série de divertissement australienne diffusée sur HSV-7 de 1957 à 1959

Musique / radio 
 The Late Show (CBC radio), un programme documentaire sur les nécrologies
 The Late Show (album), un album live des saxophonistes de jazz Eddie "Lockjaw" Davis et Johnny Griffin enregistré en 1961

Cinéma 
 The Late Show, le titre original de Le chat connaît l'assassin, un film américain réalisé par Robert Benton en 1977

Voir aussi 
 
 Late-night show